Кру́глый переулок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Круглый переулок — улица в Минске.

Россия 
 Круглый переулок — улица в Санкт-Петербурге.
 Круглый переулок — улица в Томске (Реженка).
 Круглый переулок — улица в Уфе.

См. также 
 Круглый (остров)
 Круглая площадь (Полтава)